Bogorodica može značiti:

Bogorodica - jedan od naslova Marije, Isusove majke

Bogorodica (1999) - film Nevena Hitreca